

Anno 
 995 o 995 a.C.

Codici 
 995 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Durham, nella contea omonima, in Inghilterra

Matematica 
 995 – numero